Шарло́тта Мино́ (; 24 марта 1886 — 12 октября 1979) — американская актриса немого кино.

Биография 
Шарлотта Мино за время своей кино карьеры с 1913 по 1931 год снялась в 65 фильмах. Наиболее заметными были её появления в фильмах с участием Чарли Чаплина, так же она снялась в нескольких ранних фильмах с участием комедийного дуэта Лорел и Харди.

Родилась в штате Мичиган, и умерла в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Избранная фильмография 
 1915 — Его новая работа — кинозвезда
 1915 — Вечер в мюзик-холле — зрительница
 1916 — Обозрение творчества Чаплина в «Эссеней» — кинозвезда
 1916 — Контролёр универмага — детектив
 1916 — Скиталец — мать девушки
 1916 — Граф — миссис Манибэгс
 1916 — Скетинг-ринг — подруга Эдны
 1916 — Лавка ростовщика — женщина с аквариумом
 1916 — За экраном — актриса детективного фильма
 1917 — Тихая улица — жена Громилы
 1926 — Воробушки — миссис Гримс

Ссылки 
 Биография и фильмография